Sándor Csaba (1942) mérnök
 Sándor Csaba (1965) labdarúgó
 Sándor Csaba (1989) erdélyi operaénekes (basszbariton)